Теуль-де-Гонсалес-Ортега () — город в Мексике, входит в муниципалитет Теуль-де-Гонсалес-Ортега штата Сакатекас. Население 5279 человек.

Ссылки 

Города Сакатекаса